Ghesquière se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Ghesquière
 Jean H.P.A. Ghesquière